Иван Петров Пожарлиев е български офицер и революционер, войвода на Върховния македоно-одрински комитет и полковник от Българската армия.

Биография 

Иван Пожарлиев е роден в Енидже Вардар (Па̀зар), днес Яница, Гърция на 14 септември 1868 година. Брат е на войводата Тома Пожарлиев. Когато в края на 1890 година ВМОК се разделя на две съперничещи си групи - една около Борис Сарафов, която си сътрудничи с ВМОРО, и една около Иван Цончев, която се поддържа от княз Фердинанд, Иван Пожарлиев се присъединява към тази около Цончев. Иван Пожарлиев завършва в 1891 година с шестия випуск Солунската българска мъжка гимназия. След това завършва Военното училище в София в 1895 година. Служи в двадесет и трети и шестнадесети пехотни полкове.

Участва в Четническата акция на Македонския комитет в 1895 г. като военен ръководител на четата на Манол Караманов в Малешевско. През 1896 година заедно с капитан Стойчо Гаруфалов са с чета в Одринско. При разкола на организацията застава на страната на Иван Цончев. В средата на 1902 година Иван Пожарлиев пристига в Солунския революционен окръг заедно с върховистките чети на Анастас Янков, Тома Пожарлиев, Атанас Орджанов, Иван Карасулийски и други.

През есента на 1902 година поручик Пожарлиев участва в организираното от Върховния комитет Горноджумайско въстание.

Работи като втори секретар в Българското търговско агенстство в Скопие – длъжност, която е прикритие за българските военни разузнавачи в Османската империя.

По време на Балканската война е командир на Втора скопска дружина от Македоно-одринското опълчение. През Първата световна война е дружинен командир в 63 пехотен полк на Единадесета дивизия. След края на войната последователно заема редица ръководни постове в Министерство на войната до пенсионирането си през 1918 година.

След войните се включва в дейността на Ениджевардарско–Гумендженското благотворително братство. От 1936 година е председател на отцепилото се от него Ениджевардарско братство, като неколкократно е избиран на този пост заедно с подпредседателя му Димитър Янев. На този пост е и към лятото на 1941 година. Умира на 16 август 1943 година в София.

Семейство 
Жени се за Елена Ефремова Печеникова (15 август 1881, Щип - 12 септември 1978, София), с която има трима синове Георги, Александър и Асен.

Неговият племенник поручик Петър Томов Пожарлиев загива през март 1945 година като български войник през Втората световна война и е погребан във военното гробище в Харкан, Унгария.

Военни звания 
 Подпоручик (1895)
 Поручик (15 ноември 1900)
 Капитан (11 януари 1905)
 Майор (14 юли 1913)
 Подполковник (1916)
 Полковник

Родсловие

Бележки 

Дейци на ВМОК
Български полковници
Български офицери от Македония
Български революционери от Македония
Родени в Енидже Вардар
Шестнадесети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Македоно-одрински опълченци
Български военни дейци от Първата световна война
Участници в Четническата акция на Македонския комитет
Починали в София
Шести випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български военни разузнавачи
Носители на орден „За храброст“ III степен
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Македонските братства
Участници в Горноджумайското въстание